

Istruzione 
 Kozminski University – business school privata di Varsavia, Polonia

Persone 
 Honorat Koźmiński – religioso polacco dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Marek Koźmiński – ex calciatore polacco
 Maciej Koźmiński – storico e diplomatico polacco